Илья́ Алексе́ев:
 
 Алексеев, Илья Юрьевич (род. 1980) — российский актёр.